Genesis je lahko:

 Genesis ali Geneza, drugo ime za Prvo Mojzesovo knjigo v Svetem pismu
 Genesis, vesoljska sonda
 Genesis, luksuzna avtomobilska znamka v lasti Hyundaia
 Jurrasic Park: Operation Genesis, video igra
 Genesis, britanska glasbena skupina